Bangladesh League (2010/2011) była 4. edycją Bangladesh League – najwyższą piłkarską klasą rozgrywkową w Bangladeszu. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 27 grudnia 2010, a zakończył 27 czerwca 2011. Tytułu nie obroniła drużyna Dhaka Abahani. Nowym mistrzem Bangladeszu został zespół Sheikh Jamal Dhanmondi. Tytuł króla strzelców zdobył James Joseph Said Moga, który w barwach klubu Muktijoddha Sangsad KS strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Bangladesh League

Przypisy

Bibliografia 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Bangladeszu
2010 w Bangladeszu
2011 w Azji